15-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 15-я параллель северной широты
 15-я параллель южной широты

См. также 
 15-й меридиан